Příjmení Vrátný nosí více významných osobností:

 Bartoloměj Vrátný (1880–1962) – český katolický kněz, hagiograf, spisovatel a redaktor
 Karel Vrátný (1819–1873) – český hudební skladatel a spisovatel
 Karel Vrátný (politik) (1856–1935) – rakouský a český politik

 ženská varianta s přechýlením
 Eliška Vrátná (* 1989) – česká florbalistka, reprezentantka a mistryně Česka

jiný význam
 vrátný (profese) – zaměstnanec vykonávající službu u vchodu do budovy